Этьенн-Габриэль Морелли (; 1717 или 1718 — после 1778) — французский мыслитель XVIII века.

Биография 

О Морелли мало что известно, а всё известное не вполне достоверно. Считается, что он жил в городке Витри-ле-Франсуа и работал учителем. С именем Морелли связаны восемь книг, изданных в 1743—1778 гг., — впрочем, ещё у современников авторство большинства этих книг вызывало сомнения.

Творчество 

Наиболее заметны два произведения Морелли. В 1753 г. Морелли опубликовал сочинение «Базилиада, или Кораблекрушение у плавучих островов» (), в которой рисовал картины коммунистической утопии. В основу книги положены особенности развития и функционирования империи Инков, которую Луи Боден называл «социалистической империей». В ответ на её критику в 1755 г. Морелли выступил с трактатом «Кодекс природы, или Подлинный дух её законов» (), где подробно обосновывал свою позицию (этот трактат современники приписывали более известным мыслителям Просвещения — Дидро, Туссену, Лабомелю).

В согласии с идеями Руссо Морелли полагал, что по природному установлению человек добр, но испорчен частной собственностью. В обществе будущего, писал Морелли, «ничто не будет принадлежать никому — кроме предметов, которыми человек непосредственно пользуется в данный момент для своих потребностей, удовольствий, повседневной работы. Каждый гражданин будет вносить свой личный вклад в деятельность сообщества (коммуны) в соответствии со своими способностями, своим дарованием и своим возрастом». Существует точка зрения, что именно к этому пассажу Морелли восходит лозунг «Каждый по способностям, каждому по потребностям», сформулированный Карлом Марксом.

Энгельс в «Анти-Дюринге» писал, что Мабли и Морелли создали «прямо коммунистические теории».

Сочинения 
 Кодекс природы

Примечания

Литература 
 Морелли. Кодекс природы, или Истинный дух её законов. - М.; Л., 1956.
 
 
 Antonetti, Guy. Etienne-Gabriel Morelly: L’homme et sa famille. // Revue d’Histoire Littéraire de La France, mai-juin 1983, pp. 390–402.
 Antonetti, Guy. Etienne-Gabriel Morelly: l'écrivain et ses protecteurs. // Revue d’Histoire Littéraire de La France, janvier-février 1984, pp. 19–52.
 Bernardi W. , Morelly e Dom Deschamps. Utopia e ideologia nel secolo dei lumi, Firenze, 1969
 Wagner, Nicolas. Morelly, le méconnu des Lumières. — Paris: Klincksieck, 1978; 406 p.

Ссылки 
 
 
 

Философы Франции
Философы XVIII века
Социалисты-утописты